Zygmunt Górski (1897–1943) – polski działacz społeczny i niepodległościowy
 Zygmunt Górski (1919–2001) – polski leśnik i myśliwy 
 Zygmunt Górski (1944–2022) – polski polityk, prezydent Dąbrowy Górniczej